Název Třebín má více sídel:
 Třebín (Úštěk), část města Úštěk v okrese Litoměřice
 Třebín (Dubné), část obce Dubné v okrese České Budějovice